Роза Усмановна Хуснутдинова (род. 2 мая 1940, Уфа) — советский и российский сценарист, кинодраматург, прозаик.

Биография 
Родилась в семье языковеда Усмана Хусни (Хуснутдинова). Училась на заочном отделении Литературного института им. Горького (окончила в 1964 году), а затем — на Высших курсах сценаристов и режиссёров (окончила в 1970 году). Автор нескольких книг прозы («Как прекрасно светит сегодня луна» (1990), «Он прилетал лишь однажды» (1995), «Балерина на корабле» (2001) и др.), сценариев восьми игровых (например, «Триптих» А. Хамраева (1979), «Орнамент» А. Альпиева (1982) и др.) и более двух десятков анимационных фильмов (Л. Атаманова, А. Хржановского, А. И. Солина и др.), а также выпусков киножурнала «Ералаш». Проза публиковалась в журналах «Юность», «Знамя», «Кукумбер», газете «Литературная Россия».

«До моего сценария Кира собиралась снимать сценарий Розы Хуснутдиновой. Он ей очень нравился. Назывался „Воробьевы горы“ и был странный такой, разлапистый, не сценарий даже, а очень хорошая проза. Кира её как-то нашла. Но после худсовета автора буквально со студии изгнали. <…> Она всегда носила татарские наряды, хотя живёт в Москве давно, но любила всякие монисты, халаты, придерживалась такого стиля и очень нежно, по-восточному разговаривала. Тогда это выглядело совсем странно, и на том худсовете она в этом виде всех напугала. Они ничего совершенно не поняли в том сценарии, таком прозаическом, слегка сказочном и слегка, по-нашему говоря, чернушном. Кира никак не могла её защитить, они возмущались, что она притащила такого автора, который всех презирает и ещё сидит и плюется косточками (Роза ела яблоки на худсовете)». (Наталья Рязанцева)

Супруг — поэт Александр Гаврилов (1948—1983).

Мультфильмы 
1968 — «Велосипедист» (в сборнике «Калейдоскоп 68»)

1968 — «Учитель пения» (в сборнике "Калейдоскоп 68)

1969 — Балерина на корабле

1971 — «Шкаф» (в сборнике «Калейдоскоп-71», выпуск 2)

1972 — Бабочка

1973 — «Новеллы о космосе»

1973 — «Волшебная свирель» («Ауэн», КазССР)

1973 — «Мальчик-одуванчик» (КазССР)

1975 — Как верблюжонок и ослик в школу ходили

1975 — Человек и его птица

1976 — «Бумеранг»

1982 — «Старый кувшин»

1986 — «Состязание» (в сборнике «Весёлая карусель» № 17)

1988 — Как прекрасно светит сегодня Луна

1988 — «Дирижер» (ЭССР)

1993 — «Рождественская фантазия»

1998 — «Шуточный танец»

2001 — «Мультипотам» (сборник)

2002 — «Шаг в сторону»

2010 — «Воробей, который умел держать слово»

2010 — «Премьера»

2010 — «Тетушка-крапива»

2015 — «Мама-цапля»

Библиография 
 «Как прекрасно светит сегодня луна»,
 «Он прилетал лишь однажды»,
 «Балерина на корабле»,
 «Папа — тучка, мама — солнце»,
 «Лягушка, которая сумела стать царевной»,
 «Сказки братьев Гримм» (пересказ),
 «Путешествие воздушного шарика через Европу».

Киносценарии

Киножурнал «Ералаш»

1975 
1. Урок английского (выпуск 3, эпизод 3) (реж. Марк Осепьян).

2. Очевидное-невероятное (выпуск 5, эпизод 1) (реж. Марк Осепьян).

1976 
1. Мечты (выпуск 10, эпизод 1) (реж.  Марк Осепьян. комп. Марк Минков).

1979 
1. Задачка (выпуск 22, эпизод 3) (реж. Владимир Златоустовский).

1980 
1. Очевидное-неприятное (выпуск 24, эпизод 2) (реж. Михаил Юзовский).

1983 
1. Сказка - ложь, да в ней намек... (выпуск 37, эпизод 2) (реж. Виктор Волков)

2. Передо мной явилась ты... (выпуск 39, эпизод 3) (реж. Ефим Гальперин)

3. Чудеса в решете (выпуск 40, эпизод 3) (реж. Геннадий Васильев).

1984 
1. Смотреть противно (выпуск 47, эпизод 1) (реж. Валентин Ховенко).

1987 
1. О чём молчали газеты (выпуск 65, эпизод 3) (реж. Игорь Вознесенский).

1989 
1. Турист-89  (выпуск 73, эпизод 3) (реж. Валентин Ховенко).

2002 
1. Террорист (выпуск 150, эпизод 3) (реж. Владимир Панжев)

2007 
1. Если б я был султан (выпуск 213, эпизод 3) (реж. Мария Рязанова-Жуковская)

Награды, премии, почётные звания

Примечания

Ссылки 
 Сайт «Аниматор»
 Страница в Журнальном зале
 Рассказы в журнале «Кукумбер»
Сказки в Казанском альманахе
Сказка Р. Хуснутдиновой, ставшая анекдотом
Участие в выставке в Государственном музее Востока ("Культобзор")
 Хуснутдинова Роза Усмановна // 

Русские писатели по алфавиту
Русские писатели XX века